

Toponyme

Segura, fleuve espagnol ;
 Segura (Guipuscoa), ville espagnole (un millier d'habitants) ;
 Segura de los Baños, ville espagnole (une quarantaine d'habitants) ;
 Segura de León, ville espagnole (environ deux mille habitants) ;
 Segura de la Sierra, ville espagnole (environ deux mille habitants) ;
 Château de Segura de la Sierra, ancienne forteresse médiévale de la ville de Segura de la Sierra ;
 Segura de Toro, ville espagnole (environ deux cents habitants) ;

 Callosa de Segura, ville espagnole (environ vingt mille habitants) ;
 avec son Église Saint-Martin de Callosa de Segura ;
 Beas de Segura, ville espagnole (environ six mille habitants) ;
 Formentera del Segura, ville espagnole (environ quatre mille habitants) ;
 Guardamar del Segura, ville espagnole (environ seize mille habitants) ;
 La Puerta de Segura, ville espagnole (environ trois mille habitants) ;
 Molina de Segura, ville espagnole (environ 65 000 habitants) ;
 Vega Baja del Segura, région espagnole ;

Ségura : commune française dans l'Ariège.

Patronyme 

 André Ségura, homme d'affaires français ;
 Andrés Velencoso Segura, mannequin espagnol ;
 Marie-Laure Ségura (1960-), culturiste française, écrivaine de nouvelles et de chansons ;
 Antonio Segura, scénariste espagnol de bandes dessinées ;
 Bea Segura, actrice espagnole catalane ;
 Bernardo Segura, champion mexicain de Marche athlétique ;
 Pancho Segura, joueur de tennis ;
 Frederick Segura, coureur cycliste vénézuélien ;
 Gérard Ségura, homme politique français de gauche ;
 Giovani Segura, boxeur mexicain ;
 Jordi Sevilla Segura, homme politique espagnol ;
 José Manuel Garcia Segura, joueur hispano-andorran de volley-ball ;
 José Segura Clavell, homme politique espagnol ;
 Juan Bautista Quirós Segura, homme politique du Costa Rica ;
 Louis Ségura, gymnaste ;
 Magali Ségura, auteur française de Fantasy ;
 Manuel Ascencio Segura, écrivain et dramaturge péruvien ;
 Mariano Lagasca y Segura, botaniste espagnol ;
 Mauricio Segura, écrivain, journaliste, scénariste et essayiste canadien ;
 Olga Segura, actrice et productrice de cinéma mexicaine ;
 Pancho Segura, Champion de tennis équatorien ;
 Pedro Segura y Sáenz, prêtre espagnol ;
 Roberto Segura, dessinateur espagnol de bandes dessinées ;
 Ruy López de Segura, prêtre espagnol, confesseur du roi Philippe II d'Espagne ;
 Santiago Segura, cinéaste espagnol.

Patronyme hispanique